A Hettita Birodalom két uralkodójának neve Cidantasz (Zidanta(š)):

 I. Cidantasz
 II. Cidantasz